Кубок наций ОФК 2000 был 5-м розыгрышем чемпионата Океании по футболу. Он был разыгран в Папеэте с 19 июня по 28 июня 2000 года.

Отборочный турнир 
  и  получили путёвки в финальный турнир автоматически.

Кубок Меланезии 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Кубок Полинезии 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок наций ОФК 2000 на RSSSF

Кубок наций ОФК
Июнь 2000 года
Футбол
2000 год в футболе
Футбол
Спортивные соревнования на Таити
Международные спортивные соревнования на Таити